Хеден () — многозначный термин.

Имя:
 Хеден I — правитель Вюрцбургского герцогства (вторая половина 640-х — 687)
 Хеден II — сначала правитель Вюрцбургского герцогства, а затем также герцог Тюрингии (до приблизительно 719 года)

Фамилия:
 Хеден, Йоханна — шведская акушерка, фельдшер (или цирюльница), аптекарь и парикмахер

Топоним:
  — площадь в Гётеборге (Швеция)